Bunbury kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bunbury (del av en befolkad plats), Western Australia, 
 Bunbury (region), Western Australia,

Storbritannien 

 Bunbury, Cheshire, ort i England, 

Robotskapade Australienförgreningar